Die Football League Second Division 1983/84 war die 81. Saison der Football League Second Division als zweithöchste englische Fußballliga. Sie begann am 27. August 1983 und endete am 12. Mai 1984.

Zweitligameister wurde der FC Chelsea und daneben stiegen auch die zweit- und drittplatzierten Sheffield Wednesday und Newcastle United in die Football League First Division auf. Für die drei Aufsteiger nahmen in der folgenden Zweitligasaison 1984/85 die drei in der Tabelle unten rangierenden Erstligisten Birmingham City, Notts County und Wolverhampton Wanderers die Plätze ein. Aus der Second Division in die Football League Third Division absteigen mussten Derby County, Swansea City und Cambridge United. Anstelle der drei Vereine nahmen in der folgenden Spielzeit 1984/85 der Third-Division-Gewinner Oxford United sowie die dahinter rangierenden FC Wimbledon und Sheffield United die freien Positionen ein.

Abschlusstabelle

Ergebnistabelle 
In der linken Spalte sind die Heimmannschaften aufgelistet.

Torschützenliste

Weblinks 
 England 1983-84 auf RSSSF.org (englisch)

Einzelnachweise und Fußnoten 

Fußballsaison 1983/84
1983